Scharbert Gyula (1880–1960) hajóépítő mérnök
 Scharbert Gyula, id. (1913–?) vitorlázó, síelő
 Scharbert Gyula, ifj. (1944) vitorlázó